

Населені пункти та їхні частини

 Дембово — село в гміні Осек Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дембово — село в гміні Садкі Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дембово — село в гміні Яніково Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дембово — село в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Дембово — село в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства
 Дембово — село в гміні Шиплішкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Дембово — село в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Дембово — частина села Ґутово в гміні Бартнічка Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дембово — частина села Окна в гміні Барухово Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дембово — частина села Лесьнево-Дольне в гміні Ґрудуськ Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Дембово — частина села Славкі в гміні Сомоніно Картузького повіту Поморського воєводства
 Дембово — колонія в гміні Льняно Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дембово — осада в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства
 Дембово — осада в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства
 Дембово — осада в гміні Ґнев Тчевського повіту Поморського воєводства
 Дембово — осада в гміні Біскупець Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дембово — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки